Lamarsh ou LaMarsh sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
Judy LaMarsh (1924-1980), femme politique canadienne en Ontario

Toponyme

, village de l'Essex, Angleterre

Autre
, fond politique canadien pour supporter les candidatures de femmes en politique